Naturwissenschaften steht für:
 die Wissenschaften der unbelebten und belebten Natur, siehe Naturwissenschaft
 Fach Naturwissenschaften, Konzeption eines interdisziplinären Schulunterrichtes, der die Fächer Biologie, Chemie und Physik vereint

Die Naturwissenschaften steht für:
 The Science of Nature, 1913 gegründete monatlich erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift, ehemals Die Naturwissenschaften

Siehe auch: